Lagrand steht für:

 Lagrand, französischer Ort im Département Hautes-Alpes

Personen:
 John Lagrand (1949–2005), niederländischer Musiker
 Karlheinz und Walter LaGrand, deutsche Bankräuber, siehe LaGrand-Brüder

Siehe auch:
 La Grande
 Legrand